Прилепы — название населённых пунктов:

Белоруссия 
 Прилепы — деревня в Смолевичском районе Минской области.

Россия 
 Прилепы — село в Красногвардейском районе Белгородской области.
 Прилепы — село в Чернянском районе Белгородской области.
 Прилепы — деревня в Дубровском районе Брянской области.
 Прилепы — деревня в Навлинском районе Брянской области.
 Прилепы — деревня в Рогнединском районе Брянской области.
 Прилепы — хутор в Острогожском районе Воронежской области.
 Прилепы — село в Репьёвском районе Воронежской области.
 Прилепы — деревня в Куйбышевском районе Калужской области.
 Прилепы — деревня в Золотухинском районе Курской области.
 Прилепы — деревня в Конышёвском районе Курской области.
 Прилепы — деревня в Поныровском районе Курской области.
 Прилепы — деревня в Пристенском районе Курской области.
 Прилепы — село в Хомутовском районе Курской области.
 Прилепы — деревня в Черемисиновском районе Курской области.
 Прилепы — деревня в Измалковском районе Липецкой области.
 Прилепы — посёлок в Болховском районе Орловской области.
 Прилепы — деревня в Знаменском районе Орловской области.
 Прилепы — деревня в Ливенском районе Орловской области.
 Прилепы — посёлок в Малоархангельском районе Орловской области.
Прилепы — деревня в Сосковском районе Орловской области, в составе Алпеевского сельского поселения.
 Прилепы — деревня в Сосковском районе Орловской области, в составе Рыжковского сельского поселения.
 Прилепы — деревня в Хотынецком районе Орловской области.
 Прилепы — деревня в Ельнинском районе Смоленской области.
 Прилепы — деревня в Рославльском районе Смоленской области.
 Прилепы — деревня в Арсеньевском районе в составе Бобровского сельского поселения Тульской области.
 Прилепы — деревня в Арсеньевском районе в составе Стрикинского сельского поселения Тульской области.
 Прилепы — деревня в Ефремовском районе Тульской области.
 Прилепы — посёлок в Ленинском районе Тульской области.
 Прилепы — деревня в Ленинском районе Тульской области.
 Прилепы — деревня в Чернском районе Тульской области.

См. также 
 Верхние Прилепы 
 Нижние Прилепы
 Прилеп (значения)